El Colegio de Weymouth (en inglés: Weymouth College) es un colegio ubicado en Melcombe Regis, dentro de la localidad de Weymouth, en Dorset, Inglaterra. Cuenta con unos 7500 alumnos del suroeste de Inglaterra y del extranjero, que estudian en una amplia gama de cursos prácticos y académicos. Unos 1.500 se preparan allí para rendir un examen conocido como Advanced Level.

Referencias

Enlaces externos 
Weymouth College Website

Educación en Dorset
Weymouth